Anachis albella är en snäckart som beskrevs av C. B. Adams 1850. Anachis albella ingår i släktet Anachis och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
albella